Funariidae é uma subclasse de musgos da classe Bryopsida que inclui espécies com ampla distribuição no holoártico.  A maioria das espécies pertence aos géneros Funaria (ca. 200 espécies) e Physcomitrium (ca. 80 espécies).

Taxonomia
A subclasse Funariidae inclui as seguintes ordens e famílias:
 Ordem Encalyptales
 Família Bryobartramiaceae (1 espécie)
 Família Encalyptaceae (35 espécies)
 Ordem Funariales
Família Disceliaceae (1 espécie)
Família Funariaceae (ca. 300 espécies)
 Ordem Gigaspermales
Família Gigaspermaceae (7 espécies)

Filogenia 
As relações filogenéticas entre os grupos são as seguintes:

O cladograma que se segue apresenta uma estrutura filogenética detalhada até ao nível taxonómico de ordem:

Bryopsida